La partita perfetta (For Love of the Game) – romanzo di Michael Shaara del 1991
Gioco d'amore (For Love of the Game) – film del 1999 diretto da Sam Raimi